Op de US Open 1992 speelden de mannen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 13 september. De als tweede geplaatste Amerikanen Jim Grabb en Richey Reneberg wonnen het toernooi door in de finale de als vierde geplaatste Amerikanen Kelly Jones en Rick Leach met 3-6, 7-6, 6-3, 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1992